De reuzenslalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 7 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Amerikaanse Mikaela Shiffrin. Zij kwalificeerde zich ditmaal niet voor de tweede run.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish
 DNS = Did Not Start
 DQ = Disqualified

Bronvermelding 
  Uitslag run 1 en 2

Vrouwen reuzenslalom